Старые Русешты () — село в Яловенском районе Молдавии. Наряду с селом Новые Русешты входит в состав коммуны Новые Русешты.

География 
Село расположено на высоте 161 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Русештий Векь проживает 340 человек (161 мужчина, 179 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Яловенского района